Эмануэ́ле Теста́рди (; 31 декабря 1990, Рим, Италия) — итальянский футболист, нападающий клуба «Крема 1908».

Карьера

Клубная 
Тестарди является воспитанником клуба «Пескара». Он дебютировал за клуб в сезоне 2008/09, проведя 6 матчей. Летом 2009 года футболист на правах аренды перешёл в «Сампдорию». Там он 5 раз выходил на поле, не забив ни одного гола. 25 июня 2010 года «Сампдория» выкупила игрока.

28 июля 2010 Тестарди был арендован клубом «Губбио», где он сыграл 11 матчей.

В сборной 
7 октября 2010 года Тестарди был вызван в сборную Италии до 20 лет. 12 октября он сыграл в матче против сверстников из Швейцарии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Губбио»
Игроки ФК «Пергокрема»
Игроки ФК «Сиракуза»
Игроки ФК «Виртус Ланчано»
Игроки ФК «Зюйдтироль»
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Ачиреале»